Ami Ayalon (* 1945), un contre-amiral et homme politique israélien
 Daniel «Danny» Ayalon (; * 1955), un homme politique israélien

Voir aussi 
 Ayalon (), une rivière qui prend sa source dans les monts de Judée au nord de Ramallah
 Vallée d'Ayalon ()
 l'Ayalon Tower (), un gratte-ciel de bureau construit à Ramat Gan

Patronyme hébreu